L'Équipe d'Allemagne de football remporte la coupe du monde de football de 1974.

Effectif

Qualification 
La RFA est qualifiée en tant que pays organisateur.

Coupe du monde

Premier tour

Groupe 1

Second tour

Groupe B

Finale 

1974
Allemagne de l'Ouest
1974